Летово

Топонимы

Россия 
 Летово — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Летово — деревня в Харовском районе Вологодской области.
 Летово — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Летово — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Летово — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Летово — село в Рыбновском районе Рязанской области.
 Летово — деревня в Скопинском районе Рязанской области.

См. также 
 «Летово» — школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово Новомосковского административного округа Москвы.